Larva peut désigner :
Larva, la commune de la province de Jaén en Andalousie ;
Larva, le film de Tim Cox sorti en 2005 ;
Larva, l'album de musique de la chanteuse Eivør Pálsdóttir paru en 2010 ;
 Larva, la célèbre série télévisée d'animation humoristique sud-coréenne.
 Larva, un groupe de metal alternatif mexicain.

Voir aussi 
 Larva currens, une affection dermatologique
 Larva migrans, une affection dermatologique